Dietschi steht für:
 Dietschi (Unternehmen), ein Schweizer Verlags- und Medienunternehmen

Dietschi ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Müry-Dietschi (1872–1950), Schweizer Unternehmer und Politiker (LPS)
 Eugen Dietschi (1896–1986), Schweizer Politiker (FDP)
 Eugen Dietschi-Kunz (1861–1951), Schweizer Buchdrucker und Burgenkundler
 Hugo Dietschi (1864–1955), Schweizer Politiker
 Markus Dietschi (* 1957), Schweizer Politiker (Grüne)
 Wilhelm Dietschi (1899–1978), Schweizer Maler und Zeichenlehrer

Siehe auch:
 Dietschy